Тесако́в — фамилия; имеет женскую форму Тесакова.

Известные носители:
 Тесаков, Алексей Сергеевич (род. 1965) — российский геолог и палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, заведующий Лабораторией стратиграфии четвертичного периода ГИН РАН.
 Тесаков, Ким Дмитриевич (1936—2018) — советский и белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.
 Тесаков, Николай Фёдорович (1918—1943) — советский лётчик, Герой Советского Союза.